Erich Schulze ist der Name folgender Personen:

* Erich Schulze (Verbandsfunktionär) (1913–2017), Generaldirektor der GEMA
 Erich Schulze (Politiker, 1915) (1915–1991), deutscher Politiker (CDU)
 Erich Schulze (Agrarwissenschaftler) (1918–1988), deutscher Agrarwissenschaftler und Hochschullehrer
 Erich Schulze (Politiker, 1949) (1949–2023), deutscher Politiker (CDU)
 Erich Schulze-Herringen (1905/1906–1964), deutscher Ingenieur
 Erich Edgar Schulze (1880–1974), deutscher Marineoffizier und Manager

Siehe auch:
 Erich Schulz
 Erich Schultze